Дмитрий Ильин: Ильин, Дмитрий Александрович (род. 1984) — российский фотограф и фотохудожник.
 Ильин, Дмитрий Сергеевич (1737—1802) — офицер российского военно-морского флота, капитан 1-го ранга, герой Чесменского морского сражения.